Estorf (Weser) (Nedersaksen)
Estorf (Stade) (Nedersaksen)